Артур Ершов:
* Ершов, Артур Станиславович (род. 1990) — российский шоссейный велогонщик.
 Ершов, Артур (Ершовас, Артурас; род. 1986) — литовский футболист.